

Geografia

Niemcy 
 Powiat Colmar – była nazwa dawnego powiatu w prowincji Alzacja-Lotaryngia
 Powiat Colmar i. Posen – była nazwa dawnego powiatu w Prowincji Poznańskiej

Zobacz też 
 Colmar